Charles Hardinge (1780–1864) – brytyjski arystokrata, 2. baronet Hardinge of Belle Isle
 Charles Hardinge (1822–1894) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Downpatrick, 2. wicehrabia Hardinge
 Charles Hardinge (1858–1944) – brytyjski arystokrata, dyplomata i polityk, 1. baron Hardinge of Penshurst, syn wicehrabiego
 Charles Hardinge (1878–1968) – brytyjski arystokrata, 5. baronet Hardinge of Belle Isle
 Charles Hardinge (1956–2004) – brytyjski arystokrata, 6. wicehrabia Hardinge, 8. baronet Hardinge of Belle Isle